Dino Zoff (1942) – calciatore (portiere), allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
Giorgio Zoff (1947) – calciatore italiano
Stefano Zoff (1966) – pugile italiano